Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1958 проходили с 25 по 30 мая 1958 года в Токио, Япония на Олимпийском стадионе только среди мужских команд. В турнире приняло участие 5 команд.

Победителем турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная Пакистана.

Медалисты

Результаты игр

Итоговая таблица

Ссылки 
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1958
Хоккей на траве
1958 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Японии
Май 1958 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Летние Азиатские игры 1958